Тюрюково — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюрюково — село в Ивановском районе Ивановской области.
 Тюрюково — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.